Metall kan syfta på:
 Metall –  ett grundämne (eller en legering) med metalliska egenskaper
 Metall (astronomi) – ett objekts halt av metall 
 Metall – ett tidigare svenskt fackförbund, se Svenska metallindustriarbetareförbundet
 Industrifacket Metall – ett svenskt fackförbund inom LO
 Metall (heraldik) – benämning på färgerna guld och silver i tinktur
 Heavy metal – en musikstil inom hårdrocken